Plagiorchiida — ряд трематод підкласу Дігенеї (Digenea). Серед представників ряду, порівняно з іншими рядами трематод, небагато паразитів людей.

Класифікація 
До підряду відносять такі родини:

 Allassogonoporidae
 Allocreadiidae
 Auridistomidae
 Batrachotrematidae
 Brachycoeliidae
 Calycodidae
 Cephalogonimidae
 Cephaloporidae
 Collyriclidae
 Deropristiidae
 Dicrocoeliidae
 Eucotylidae
 Gorgocephalidae
 Gorgoderidae
 Haematoloechidae
 Homalometridae
 Laterotrematidae
 Lecithodendriidae
 Lepocreadiidae
 Lissorchiidae
 Macroderoididae
 Maseniidae
 Mesocoeliidae
 Microphallidae
 Monorchiidae
 Nanophyetidae
 Ochetosomatidae
 Omphalometridae
 Opecoelidae
 Opisthogonimidae
 Opistholebetidae
 Pachypsolidae
 Paragonimidae
 Plagiorchiidae
 Pleorchiidae
 Pleurogenidae
 Prosthogonimidae
 Renicolidae
 Rhytidodidae
 Steganodermatidae
 Stomylotrematidae
 Telorchiidae
 Troglotrematidae
 Zoogonidae
</div>

Посилання 
 

Дігенетичні сисуни
Ряди тварин